Aptostichus sabinae est une espèce d'araignées mygalomorphes de la famille des Euctenizidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique d'Oaxaca au Mexique. Elle se rencontre dans la grotte Cueva Li Nita à Huautla de Jiménez.

Description 
Le mâle holotype mesure . C'est une espèce trogloxène.

Étymologie 
Cette espèce est nommée en l'honneur de María Sabina Magdalena García.

Publication originale 
 Valdez-Mondragón & Cortez-Roldán, 2016 : On the trapdoor spiders of Mexico: description of the first new species of the spider genus Aptostichus from Mexico and the description of the female of Eucteniza zapatista (Araneae, Mygalomorphae, Euctenizidae). ZooKeys, ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Euctenizidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique d'Oaxaca